Much Ado About Mousing est un cartoon de Tom et Jerry réalisé par Chuck Jones, produit par la Metro-Goldwyn-Mayer sorti en 1964.

Sypnosis

Musique 
 Eugene Poddany

Liens externes 
 

Film américain sorti en 1964
Court métrage de Tom et Jerry